East steht für:
 Est (Kamerun), eine Provinz in Kamerun, Afrika

Personen:
 Alfred East (1849–1913), britischer Maler
 Catherine Shipe East (1916–1996), amerikanische Feministin
 Carol Theresa East aka Sister Carol (* 1959), jamaikanische Reggaesängerin und Schauspielerin
 Edward M. East (1879–1938), US-amerikanischer Pflanzen-Genetiker, Botaniker und Agronom 
 Fleur East (* 1987), britische Popsängerin
 Guy East (* 1987), US-amerikanischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 John Porter East (1931–1986), US-amerikanischer Politiker
 Martin East (* 1967), britischer Schauspieler
 Maurice A. East (* 1941), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 May East (* 1952), brasilianische Sängerin und Aktivistin

 Morris East (* 1973), philippinischer Boxer 
 Nathan East (* 1955), US-amerikanischer Rock-Bassist
 Roger East (1922–1975), australischer Journalist
 Thomas East (um 1540–um 1608), englischer Musikverleger

Künstlername:
 Dave East (* 1988), US-amerikanischer Rapper
 E^ST (Eigenschreibweise), auch East: Melisa Bester (* 1998), australische Sängerin

EAST steht als Abkürzung für:
 Easter Island Standard Time, eine Zeitzone
 Erstaufnahmestelle für Asylwerber
 Experimental Advanced Superconducting Tokamak, einen chinesischen Fusionsreaktor
 Extrinsisch-affektive Simon-Task, ein Testverfahren in der Sozialpsychologie

Sonstiges:
 East Arm, Landspitze an der Mawson-Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 East Beacon, Berg im Viktorialand Antarktika
 East Cape, Kap an der Ostküste der Nordinsel Neuseelands
 East Cape (Coronation Island), Kap an der Küste von Coronation Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 East Skerry, Felseninseln vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 East Stack, Felsformation an der Küste des Kemplands, Antarktika

Siehe auch:

 East Bay (Begriffsklärung)
 East Point (Begriffsklärung)
 Osten (Begriffsklärung)

Abkürzung